est un genre éteint et fossile de grands félins de la  sous-famille des machairodontinés. 

Une seule espèce est connue, .

Systématique 
Le genre Miomachairodus et l'espèce Miomachairodus pseudaeluroides sont décrits par  en 1976.

Il est connu à partir de fossiles datant du Miocène de la Chine et de la Turquie et ont persisté jusqu'au Miocène supérieur (début du Vallésien).

Cladogramme Machairodontinae

Liens externes

Notes et références 

Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)
Machairodontinae
Paléontologie en Chine
Paléontologie en Turquie
Taxon fossile décrit en 1976